Target puede referirse a:
 El grupo objetivo o mercado objetivo; en el ámbito de la mercadotecnia, público al que se dirige una acción de publicidad o merchandising; 
 Estímulo objetivo: en psicología, estímulo que debe ser identificado por el sujeto en el marco de un paradigma experimental.
 Target, una localidad de Francia; 
 Target Corporation, una cadena de grandes almacenes en Estados Unidos; o
 Target Center, un pabellón deportivo en la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota (Estados Unidos).